Deutsch  — a língua alemã
 Prêmio Deutsch

Desambiguações de linguística